Eine Designagentur bzw. ein Designstudio ist ein Dienstleister, der z. B. auf die Entwicklung von Corporate Design (einheitliches Erscheinungsbild), Branding (Markenentwicklung), Packungsdesign (Package Design), Produktdesign (Form/Struktur-Design) oder Informationsdesign spezialisiert ist. Die Entwicklung von Designkonstanten wie Farbigkeit, Typografie, Marken, Formen- und Bildsprache bedingt die tiefgehende Spezialisierung von Designagenturen.

In Abgrenzung zu Werbeagenturen verstehen sich Designagenturen in ihrer Arbeit eher als strategische Planer und Unternehmensphilosophen, denn als Entwickler werblicher Botschaften. Während für Werbeagenturen bei der Entwicklung einer Werbekampagne in erster Linie die "Idee" einer Vermarktung im Vordergrund steht, befasst sich eine Designagentur stärker mit Bildung von Funktionen und eines merkfähigen Erscheinungsbildes, dem "Look".

Unternehmensart (Werbung)
Design
Marketing